Фултон-стрит () — пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Главные выходы идут к Фултон-стрит, Нассо-стрит и Бродвею.

В ноябре 2014 года была завершена капитальная реконструкция пересадочного узла, включающая возведение комплекса под названием , представляющего собой единый выход для всех четырёх станций, совмещённый с торговым центром.

Рядом с пересадочным узлом расположен Бруклинский мост.



Платформа линии Бродвея и Седьмой авеню, Ай-ар-ти 

 Станция открылась 1 августа 1918 года и состоит из одной островной платформы.

Платформы линии Лексингтон-авеню, Ай-ар-ти 

 Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два пути.

Станция была первой при продлении линии, и с 16 января по 12 июня 1905 года была новой южной конечной точкой линии. Обслуживают её только два пути, а не 4, как на станции Brooklyn Bridge, так как два локальных пути от неё идут к заброшенной с 1945 года станции City Hall, образуя поворот, и только два экспресс-пути должны были по плану идти в Бруклин.

Платформы линии Нассо-стрит, Би-эм-ти 

 Станция открылась 30 мая 1931 года и состоит из двух боковых платформ. Платформы на разной глубине, платформа северного направления находится под обратной. Вход на платформу северного направления находится на западной стороне улицы Нассо, а на платформу южного — на восточной, вопреки ожидаемому. Переход между платформами — через станцию линии Восьмой авеню, входящую в этот пересадочный узел и служащую для перехода между всеми его частями.

Платформа линии Восьмой авеню, Ай-эн-ди 

 Станция открылась 1 февраля 1933 года и состоит одной островной платформы. Эта станция перпендикулярна всем остальным станциям пересадочного узла, расположена под ними и служит переходом между ними всеми.

С 1 февраля по 23 июня 1933 года станция была южной конечной точкой линии, до её продления в Бруклин.

В декабре 2010 года станцию переименовали из Broadway — Nassau Street в Fulton Street, так как весь пересадочный узел тоже переименовали в просто Fulton Street.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Fulton Street
 nycsubway.org — Fulton Street
 nycsubway.org — Fulton Street
 nycsubway.org — Broadway/Nassau Street 
 nycsubway.org — Marine Grill Murals, 1913 Artwork by Fred Dana Marsh (2000)
 nycsubway.org — Astral Grating Artwork by Nancy Holt (1987)
 Station Reporter — Broadway Nassau/Fulton Street Complex
 MTA’s Arts For Transit — Fulton Street/Broadway — Nassau
 Entrance between Broadway & Nassau Street on Fulton Street to Eighth Avenue Line from Google Maps Street View
 Nassau Street — Fulton Street entrance from Google Maps Street View
 John Street & Nassau Street entrance from Google Maps Street View
 William Street & Fulton Street entrance from Google Maps Street View
 John Street & William Street entrance from Google Maps Street View
 Fulton Street & Broadway entrance from Google Maps Street View
 Dey Street & Broadway entrance from Google Maps Street View
 John Street & Broadway entrance from Google Maps Street View
 Cortlandt Street / Maiden Lane & Broadway entrance from Google Maps Street View